Фогарс-де-Монтклус ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 39,2 км². Население — 455 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Turisme al Montseny

Муниципалитеты Барселоны